Букачи — название населённых пунктов:

Россия 
 Букачи — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Букачи (до 2016 года — Ленина) — село в Ивановском районе Одесской области.